Norte-rio-grandense ou potiguar, gentílico referente ao estado do Rio Grande do Norte, Brasil
Sul-rio-grandense ou gaúcho, gentílico referente ao estado do Rio Grande do Sul, Brasil

Esporte
 Riograndense Futebol Clube, clube de Santa Maria, Rio Grande do Sul
 Football Club Riograndense, clube de Rio Grande, Rio Grande do Sul